Contingente – in filosofia, termine che indica ciò che non è necessario, in contrapposizione a ciò che è essenziale; il termine si riferisce alle caratteristiche mutevoli e sensibili delle cose
 Contingente militare – nel linguaggio militare, insieme di forze militari assemblate in un dato momento per partecipare ad una data operazione militare